La sigla TFK può riferirsi a:
The Flower Kings  – gruppo rock progressivo svedese
Thousand Foot Krutch  – gruppo alternative metal canadese
Time For Kids  – sezione per bambini della rivista TIME
The Forbidden Kingdom  – film del 2008 di Rob Minkoff